protektor – można osoba wspierająca kogoś
 protektor (szermierka)
 protektor – zewnętrzna warstwa opony pokryta rowkami zabezpieczająca samochód przed poślizgiem
 protektor – głęboko żłobiona podeszwa zabezpieczająca przed ślizganiem
 protektor – składnik kremu (filtr) chroniący skórę przed ultrafioletem
 Protektor – film z 1985
 Protektor – czesko-niemiecki film z 2009 roku
 Protektor – film z 2012
 Protektor S.A. – firma produkująca obuwie z Lublina